Birjulki (, wiss. Transliteration ; auch in der Schreibung Biriulki) steht für:

 Birjulki (Spiel), ein Geschicklichkeitsspiel
 Birjulki (Maikapar) op. 28, eine Suite für Klavier von Samuel Maikapar
 Birjulki (Ljadow) op. 2, eine Suite für Klavier von Anton Ljadow